Aleksandr Wasiljew (1867–1953) – rosyjski historyk
 Aleksandr Wasiljew (1902–1984) – radziecki generał
 Aleksandr Wasiljew (ur. 1961) – białoruski lekkoatleta
 Aleksandr Wasiljew (ur. 1969) – rosyjski muzyk